

Турниры

Личные

Национальные чемпионаты

Командные

Эло (топ-10)

Новые гроссмейстеры

Трансфер

Умерли 
 Антонова, Римма Николаевна (1938 — 19 августа 2019)
 Бенко, Пал (15 июля 1928 — 26 августа 2019)
 Вайсман, Александр Наумович (4 июня 1938 — 2019)
 Мозер, Ева (26 июля 1982 — 31 марта 2019)
 Подцильни, Карл-Хайнц (10 сентября 1954 — 1 августа 2019)
 Харанди, Хосров (11 сентября 1950 — 8 января 2019)
 Хоэн, Рагнар (5 октября 1940 — 6 июля 2019)
 Шулава, Ненад (25 декабря 1962 — 2019)

 
2019
Все хронологические списки